Galton kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis Galton
 Peter Galton

Robotskapade auktorsförkortningar